Brussels (dialect)
 Brussels (schip, 1997), een schip van Exmar
 Brussels (bier)
 Brussel (stad), de Nederlandse benaming voor de stad
 FC Brussels, voetbalclub uit Brussel

Buiten België
 Brussels (Illinois), een plaats in de Verenigde Staten
 Brussels (Wisconsin), een plaats in de Verenigde Staten
 Brussels (Ontario), een plaats in Canada